Hakl ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Hakl (* 1958), tschechischer Redakteur, Journalist und Schriftsteller, siehe Jan Beneš (Schriftsteller, 1958)
 Fritz Hakl (1932–2012), österreichischer Schauspieler
 Hans Thomas Hakl (* 1947), österreichischer Esoteriker 
 Karin Hakl (* 1967), österreichische Juristin und Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Hackl (Begriffsklärung)
 Hakel (Begriffsklärung)